Rukojmí může být:
 Rukojmí – osoba nezákonně proti své vůli zadržovaná jinou osobou
 Rukojmí (film, 1983) – sovětský film režiséra Junuse Jusupova z roku 1983
 Rukojmí (americký film, 1998) – americký film režiséra Petera Levina z roku 1998
 Rukojmí (československý film, 1988) – československý televizní film režisérky Evy Sadkové z roku 1988
 Rukojmí (film, 1992) – britsko-argentinsko-americký film režiséra Roberta Younga z roku 1992
 Rukojmí (film, 1993) – americký televizní film režiséra Davida Wheatleyho z roku 1993
 Rukojmí (film, 1994) – americký film režiséra Brenta Huffa z roku 1994
 Rukojmí (film, 1996) – americký televizní film režiséra Geoffa Murphyho z roku 1996
 Rukojmí (film, 1997) – americký televizní film režiséra Davida Jacksona z roku 1997
 Rukojmí (film, 1998) – americký film režiséra Bryana Todda z roku 1998
 Rukojmí (film, 2001) – americký televizní film režiséra Jeffa Schechtera z roku 2001
 Rukojmí (film, 2005) – americký film režiséra Florenta-Emilia Siriho z roku 2005
 Rukojmí (film, 2010) – americký film režiséra Marka Hazena Kellyho z roku 2010
 Rukojmí (film, 2015) – americký film režiséra Jerryho Jamesona z roku 2015
 Rukojmí (film, 2017) – gruzínsko-rusko-polský film režiséra Reza Gigineišviliho z roku 2017
 Nebezpečná samota, alternativní název Rukojmí – americký televizní film režiséra Rexe Piana z roku 2006
 Rukojmí (Crais) – román amerického spisovatele Roberta Craise z roku 2001
 Rukojmí (Leonard) – román amerického spisovatele Elmora Leonarda z roku 1978
 Rukojmí (hra) – divadelní hra irského dramatika Brendana Behana z roku 1958